En tonande retroflex nasal, ibland kallad tjockt n, är ett konsonant språkljud. Det tecknas i IPA som  (ett n med en retroflex krok). Ljudet förekommer i svenska, och representeras av bokstavskombinationen "rn" i många regionala varieteter av standardsvenska i ord som ”örn”.

Egenskaper 
Egenskaper hos den retroflexa nasalen:
 Den är pulmonisk-egressiv, vilket betyder att den uttalas genom att lungorna trycker ut luft genom talapparaten.
 Den är tonande, vilket betyder att stämläpparna är spända under uttalet och därmed genererar en ton.
 Den är retroflex, vilket betyder att den uttalas genom att tungspetsen viks bakåt och trycks mot gommen.
 Den är en nasal, vilket betyder att luftflödet helt eller delvis går genom näshålan i stället för munhålan.

Användning i språk 
Den retroflexa nasalen saknas i de flesta språk som eget fonem, men återfinns bland annat i flera svenska dialekter med tungspets-r som en allofon för uttal av bokstavskombinationen rn. I vissa dialekter förekommer även ljudet där inget r tidigare funnits.

Fonetik
Konsonantljud